Die Abkürzung ICSC steht für:

 International Chemical Safety Card, internationales Sicherheitsdatenblatt für Chemikalien
 International Climate Science Coalition (dt.: Internationale Klimawissenschaftskoalition), ist eine Frontorganisation in der politischen Kontroverse um die globale Erwärmung
 International Committee of Silent Chess, frühere Bezeichnung des Weltschachverbandes für Gehörlose (2012 umbenannt in International Chess Committee of the Deaf)
 International Council of Shopping Centers, internationaler Wirtschaftsverband für Einkaufszentren
 International Conference on Semantic Computing, IEEE International Conference on Semantic Computing

ICSC